Парро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Парро, Андре (1901—1980) — французский археолог, преподаватель и музейный работник.
 Парро, Максанс (род. 1994) — канадский сноубордист, выступающий в слоупстайле и биг-эйре.